Dunbaria : genre d'insectes paléodictyoptères fossiles de la famille des Spilapteridae.
 Dunbaria : genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.